Велокс () — многозначный термин.

Фамилия 
 Велокс, Кендалл (род. 1971) — сент-винсентский футболист.
 Велокс, Орайан (род. 2004) — сент-винсентский футболист.
 Велокс, Тадеус — сент-винсентский футболист.

Другие значения 
  — бывший нидерландский футбольный клуб, один из предшественников «Утрехта».